Casa Manuel Girona, edifici situat a la plaça del Duc de Medinaceli de Barcelona.
 Can Girona (MACOSA), antiga fàbrica del Poblenou.